Тимокская епархия () — епархия Сербской православной церкви в Сербии. Резиденция епархии находится в Заечаре, где располагается Соборная церковь.

География 
Епархия расположена к востоку от Центральной Сербии, через неё протекает река Тимок, по которой епархия и получила своё название. Территория епархии включает в себя исток и часть бассейна Тимока: с западной стороны Заечара протекает Црни-Тимок (Чёрный Тимок) и с южной —  (Белый), которые в самом городе сливаются в Большой Тимок или просто Тимок.

Кроме Заечара, важными городами в епархии являются Бор, Неготин и Княжевац.

История 
До освобождения Тимокской краины от турецкого владычества и учреждения Тимокской епархии эти области были под духовным руководством отчасти Видинской митрополии, отчасти Нишской епархии, а наименьшей частью — Белградской. Епархия была один раз упразднена — с 1886 по 1890 год,  неоднократно её администраторами были епископы соседних епархий.

Епископы 
 Досифей (Новакович) (29 января 1834 — 2 апреля 1854)
 Герасим (Стойкович) (10 октября 1854 — 11 июля 1865)
 Евгений (Симеонович) (26 сентября 1865 — 24 апреля 1880)
 Моисей (Вересич) (10 июня 1880 — апрель 1883)
 Мелентий (Вуич) (10 ноября 1891 — 15 июня 1913)
 Ириней (Чирич) (5 июня 1919 — 24 ноября 1921)
 Емилиан (Пиперкович) (23 января 1922 — 10 сентября 1970)
 Мефодий (Муждека) (4 июля 1971 — 20 февраля 1977)
 Милутин (Стоядинович) (10 июля 1977 — 20 сентября 1992)
 Иустин (Стефанович) (май 1993 — 24 мая 2014)
 Иларион (Голубович) (с 10 августа 2014)

Монастыри 
 Буково
 Святой Троицы
 Суводол
 Крепичевац
 Лозица
 Вратна
 Манастирица

Наместничества 
В состав епархии входят четыре архиерейских наместничества:
 Заечарское
 Неготинское
 Борское
 Княжевацкое

Ссылки 
 Сайт епархии

 
Епархии Сербской православной церкви